К-55
 К-55 (1941) (1941—1954) — советская крейсерская дизель-электрическая подводная лодка времён Великой Отечественной войны серии XIV типа «Крейсерская»
 К-55 (1960) (1960—1986) — советская ракетная атомная подводная лодка проекта 658
 К-55 (мотоцикл) (1955—1957) — советский дорожный мотоцикл производства Завода имени Дегтярёва (ЗиД).
 К-55 (ракета) (1951) — советская управляемая ракета класса «воздух-воздух» малой дальности, с инфракрасной системой наведения.